Desa Selo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selo (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 110,50), Jawa Tengah, 
 Desa Selo (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 110,10), Jawa Tengah, 
 Desa Selo (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 111,01), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar